Авалон-Парк, Авалон-парк ():

Топоним

Сообщества 
  — районное сообщество, расположенное отдельно в округе Ориндж, штат Флорида, США.
  — один из 77 районов на юге города Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — сообщество в округе Грин, штат Миссури, США.
 Авалон-Парк — сообщество в округе Уайкомико, штат Мэриленд, США.
 Авалон-Парк — сообщество в округе Джефферсон, штат Алабама, США.

Парки 
 Авалон-парк — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — государственный парк штата Флорида, расположенный на острове .

См. также 
 Avalon Park — курортный и спа-комплекс в Мишкольце, Венгрия.